Klack kan syfta på:

 Skoklack – en skodetalj
 Klack (grupp av människor) – en hejande grupp människor
 Klack – de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning, se seriff
 Fröknarna Klack – en svensk barnmusikduo
 Klack (grund) – ett grund

Geografi

 Bispbergs klack –  ett berg vid Bispberg i Säters kommun, Dalarnas län 
 Djurmo klack – ett berg i Gagnefs kommun 
 Hästbergs klack – ett berg och ett naturreservat i Ludvika kommun
 Höle klack – det högsta berget i Rengsjö socken 
 Ivö klack – ett naturreservat på norra Ivö
 Järvsö klack – ett berg och ett naturreservat i Järvsö socken 
 Stabergs klack – ett berg i Kniva
 Italiens klack – den del som ar klacken på den italienska stöveln, se Apulien

Se även
Klacken
Klackring